Чемпионат мира по хоккею с шайбой 1976
 Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд 1976